Григоря́н — вірменське прізвище.

 Григорян Абраам Овасапович — передовик виробництва в області виноградарства.
 Григорян Амаяк Саакович (1914—1993) — радянський і вірменський поет.
 Григорян Анатолій Якович (нар. 1941) — вірменський художник.
 Григорян Армен Сергійович (нар. 1960) — засновник, лідер і вокаліст московського рок-гурту «Крематорій».
 Григорян Артур Размикович (1967) — вірменсько-узбецький професійний боксер, чемпіон світу WBO.
 Григорян Вартан Рубенович — вірменський історик.
 Григорян Геворг Степанович, відомий як Джотто (1897—1976) — вірменський художник.
 Григорян Григор Месропович (нар. 1930) — вірменський історик, доктор історичних наук, Заслужений діяч науки Вірменії. Автор VII та VIII томів академічного «Свода армянских надписей», присвячених, відповідно, Україні з Молдавією й Росії.
 Григорян Григор Суренович (нар. 1940) — вірменський художник.
 Григорян Григор (нар. 1992) — вірменський борець вільного стилю, призер чемпіонатів Європи.
 Григорян Карен Ашотович (1947—1989) — вірменський радянський шахіст.
 Григорян Кирило Акопович (нар. 1992) — російський стрілець, олімпійський медаліст.
 Григорян Левон Ашотович (1947—1975) — вірменський і узбецький радянський шахіст.

Вірменські прізвища